Kota Marudu (plaats), plaats in Maleisië
 Kota Marudu (district), district in Maleisië